Джанни Клеричи (; 24 июля 1930, Комо — 6 июня 2022) — итальянский писатель и спортивный журналист. Клеричи, в молодости игравший в теннис на международном уровне, начал карьеру спортивного журналиста в 1956 году в миланской Giorno и с этого времени написал свыше 6000 статей о теннисе и других видах спорта, став в 1992 году лауреатом премии «Золотое перо» (), вручаемой лучшему спортивном журналисту в стране. Как писатель дебютировал в 1965 году с книгой «Настоящий теннис», в дальнейшем расширив тематику своих произведений. Лауреат театральной премии Vallecorsi (1986) за пьесу «Октавиан и Клеопатра», лауреат премии Гринцане Кавур (2006) за сборник рассказов «Зоопарк. Истории о двуногих и других животных». Член Международного зала теннисной славы с 2006 года.

Биография 
Джанни Клеричи родился в 1930 году в Комо. В юности активно занимался теннисом, стал двукратным чемпионом Италии среди юношей в парном разряде (с Фаусто Гардини), на взрослом уровне участвовал в матчах первого круга на чемпионате Франции и Уимблдонском турнире, но дальше не проходил. Неоднократный участник международного чемпионата Италии (как правило, проигрывал в первом круге), победитель любительского Рождественского турнира в Монте-Карло (1953).

В 1956 году Клеричи начал журналистскую карьеру в миланской Giorno как репортёр и помощник редактора, став первым итальянским репортёром, аккредитованным на Уимблдонском турнире. В дальнейшем он сотрудничал в таких газетах как Tempo и La Repubblica, а также на телеканале Sky Sport (где сформировал популярный комментаторский дуэт с Рино Томмази, ведший передачи вплоть до 2011 года). Клеричи, написавший за журналистскую карьеру более 6000 статей, зарекомендовал себя как один из ведущих итальянских технических комментаторов и в 1992 году стал лауреатом национальной премии «Золотое перо» (), вручаемой лучшему спортивном журналисту Италии.

В 1965 году Клеричи дебютировал как писатель с книгой «Настоящий теннис» (). Итало Кальвино дал о его творчестве следующий отзыв:
Клеричи — один из величайших писателей, которых я когда-либо знал. К сожалению, он пишет о спорте.

В дальнейшем круг тем в творчестве Клеричи расширился: из 21 изданной Клеричи книги теннису посвящены лишь около трети. Он удостоен театральной премии Vallecorsi за 1986 год за пьесу «Октавиан и Клеопатра» () и премии Гринцане Кавур за 2006 год за сборник рассказов «Зоопарк. Истории о двуногих и других животных» (). Он был также номинантом на престижную премию Стрега за роман «Фуори Роза», героем которого является бывший футболист — номинаторами выступили Марио Сольдати и Джорджо Бассани. Наиболее известными за пределами Италии, однако, остаются его книги о теннисе — в частности, «500 лет тенниса» (, 1974), переведённая на французский, немецкий, английский, испанский и японский языки, и биография Сюзанн Ленглен «Божественная» (, 2002).

В 2006 году имя Джанни Клеричи было включено в списки Международного зала теннисной славы. Он стал вторым итальянцем (после игрока Николы Пьетранджели), избранным в члены этого зала славы.

Библиография 

 Il vero tennis (Longanesi, 1965; там же, 1971)
 Il tennis facile (Mondadori, 1972; там же, 1982)
 Quando viene il lunedì (Mondadori, 1974)
 Cuor di gorilla (Mondadori, 1988)
 Il giovin signore (Baldini & Castoldi, 1997)
 I gesti bianchi (Baldini & Castoldi, 1997)
 Divina. Suzanne Lenglen. La più grande tennista del XX secolo (Corbaccio, 2002; Fandango, 2010)
 Erba rossa (Fazi, 2004)
 Alassio 1939 (Baldini & Castoldi, 2004)
 Postumo in vita (Sartorio, 2005)
 Zoo. Storie di bipedi e altri animali (Rizzoli, 2006)
 500 anni di tennis (Mondadori, 2006; там же, 2008)
 Mussolini. L’ultima notte (Rizzoli, 2007)
 Una notte con la Gioconda (Rizzoli, 2008)
 Gianni Clerici agli Internazionali d’Italia (Rizzoli, 2010)
 Il suono del colore (Fandango Libri, 2011)
 Australia felix (Fandango Libri, 2012)
 Wimbledon. Sessant’anni di storia del più importante torneo del mondo (Mondadori, 2013)

Примечания

Ссылки 
 
 

Спортивные журналисты
Теннисисты Италии
Лауреаты премии Гринцане Кавур
Члены Международного зала теннисной славы